Harso (dialect), een dialect van het Gawwada, gesproken in Ethiopië
Harso (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk